Трофанецкий (Труфанецкий) водопад () — водопад на Украине. Расположен в Украинских Карпатах на юго-восточных склонах горного массива Свидовец на территории Раховского района Закарпатской области, неподалеку от южной окраины посёлка городского типа Ясиня. Гидрологическая достопримечательность природы местного значения. С 1997 года входит в состав Карпатского биосферного заповедника.

Описание 
Трофанецкий водопад расположен в приустьевой части реки  (правый приток Чёрной Тисы бассейн Дуная). Общая высота водопада 36 м. Состоит из многочисленных каскадов (свыше 5). Образован на месте выхода на поверхность стойких к эрозии песчаников. У подножия водопада устроена смотровая площадка-беседка.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Водопады Закарпатской области
Водные объекты Раховского района
Бассейн Тисы